Eissporthalle est un terme allemand désignant une patinoire située à l'interieur.
C'est donc le nom de plusieurs espaces sportifs 
 Eissporthalle Frankfurt
 Eissporthalle Iserlohn
 Eissporthalle Kassel
 Eissporthalle Gletscher
 C'est aussi 
 Eissporthalle, une station de métro à Francfort